Добриков — русская фамилия; имеет женскую форму Добрикова.

Известные носители 
 Добриков, Владимир Григорьевич (1925—1995) — советский футболист и тренер. Мастер спорта СССР, заслуженный тренер РСФСР.
 Добриков, Иван Андреевич (1914—1943) — капитан Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944).